Bassanelli – cognome italiano
 Giorgio Bassanelli Bisbal – direttore del doppiaggio e dialoghista italiano